Андрей Александрович Санников (род. 1 июня 1973 года) — советский и российский игрок в хоккей с мячом, защитник, мастер спорта России международного класса (1994).

Карьера 
Начал играть в хоккей с мячом в 1983 году в Полевском в детской команде «Северского трубника».

Карьера на взрослом уровне началась в 1989 году выступлениями за «Северский трубник» во второй лиге чемпионата СССР.

С 1991 по 1999 год в составе екатеринбургского СКА, с которым стал победителем чемпионата России сезона 1993/94. Также в период выступлений за СКА в нескольких сезонах выступал за «Северский трубник» во второй лиге чемпионата России.

Сезон 1999/2000 года провёл в краснотурьинском «Маяке».

С 2000 по 2003 год в составе красноярского «Енисея», побеждая с командой в чемпионате России сезона 2000/01 и Кубке европейских чемпионов (2001).

В 2003 году продолжил выступления за шведский клуб «Ветланда», представляющий высший дивизион шведского клубного хоккея с мячом — лигу Аллсвенскан (далее — Элитсерия). Перед сезоном 2010/11 принял решение о завершении игровой карьеры, но с середины сезона 2011/12 вновь в составе «Ветланды».

Свой последний сезон игровой карьеры (2014/15) провёл в составе клуба  ().

В 2017 году вошёл в тренерский штаб «Ветланды».

Достижения 
СКА (Екатеринбург)
 Чемпион России: 1993/94
 Серебряный призёр чемпионата СНГ: 1991/92
 Финалист Кубка России: 1994/95
 Финалист Кубка европейских чемпионов: 1994
 Чемпион России по мини-хоккею: 1993, 1996
 Серебряный призёр чемпионата России по мини-хоккею: 1995

«Маяк»
 Серебряный призёр чемпионата России по мини-хоккею: 1999

«Енисей»
 Чемпион России: 2000/01
 Серебряный призёр чемпионата России: 2002/03
 Бронзовый призёр Кубка России: 2000/01
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 2001
 Финалист Кубка мира: 2000

Сборная России
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров: 1992
 Чемпион мира по ринк-бенди: 1994

Личные
 В списке 22-х лучших игроков сезона: 1997

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте КХМ «Ветланда»
 Профиль на сайте bandysidan.nu / 
 Андрей Санников в проекте «Спорт на Урале»
 Земля и лед Санникова / Уральский рабочий (8 июня 2013)
 Четверть века последнему золоту СКА / Областная газета (13 марта 2019) / 

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Чемпионы мира по ринк-бенди
Игроки КХМ «Ветланда»
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «Маяк»
Игроки КХМ «Северский трубник»
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Скирё-Невельхё»